Ренен:
 Ренен (Франция) — община во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Ренен (Нидерланды) — община в нидерландской провинции Утрехт.